Miss Supranational 2014, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée au Centre municipal des sports et des loisirs de Krynica-Zdrój, en Pologne, le .

La lauréate indienne, Asha Bhat succède à la philippine Mutya Johanna Datul, Miss Supranational 2013.

Résultats

Reines de beauté des continents

Prix distribués

Prix spéciaux

Miss Talent

Miss Internet

Miss Fashion

Jury

Candidates

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Retours 
Dernière participation en 2010
  ;
  ;
 .
Dernière participation en 2011
  ;
  ;
 .
Dernière participation en 2012
  ;
 .

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition

 Martinique

 

 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition 
 - Sabine Fischer, Miss Supranational Allemagne 2014
 - Lynda Ngoungoure Muna, Miss Supranational Cameroun 2014.
 - Stephanie Kola, Miss  République démocratique du Congo Supranational 2014.
 - Jasmine Aminata Tra Bi, Miss District Côte d'Ivoire 2014.
 - Rebekah Romero McMillen, Miss Quetzaltenango 2011–2012 et Miss Supranational Guatemala 2014.
 - Soukena Jean Jacques, Miss Supranational Haïti 2014.
 - Tishanah Welcome, candidate de Miss Univers Honduras 2013.
 - Roshelle McKinley, Miss Jamaïque Monde 2015 et Miss Optical Solutions International 2015.
 - Milandhoo Adiletova, Miss Supranational Kirghizistan 2014.
 - Marian Usinzibe 'Mimie' Makbere, Miss Supranational Nigeria 2014.
 - Rosselyn Zeledón, Nuestra Belleza 10 et Miss Supranational Nicaragua 2014.
 - Stephania Sofía Vázquez Stegman, deuxième dauphine de Miss Paraguay 2011 et Miss Supranational 2015.
 - Elizaveta Konstantinova, Miss Rixos Sungate 2015 et Miss Kemer International 2015.
 - Zara Bedel, deuxième dauphine de Miss Univers Tanzanie 2014.
 - Lê Thị Vân Quỳnh, deuxième dauphine de Miss Océan 2014.

Notes sur les candidates 
  - Ekaterina Sarafanova, Miss Dworp 2010, a des origines russes du côté de ses parents.
  - Celia Vallespir Garcia, a des origines marocaines du côté de sa grand-mère.
  - Chaïma Riahi Idrissi, candidate de Miss Flandre orientale 2010, est de nationalité belge. Elle a des origines marocaines et françaises.
  - Patricia Geagea, Miss Supranational Liban 2014, est de nationalité suédoise.
  - Kelly Céline, première dauphine de Miss Supranational Maurice 2014, remplace Stacy Ng Shee Cheong, Miss Supranational Maurice 2014 pour des raisons médicales.
  - Cherlyn van Dalm, finaliste du concours Reine du Benelux 2011, est de descendance indonésienne.
  - Hilal Söyler, Crown Card de Miss Brabant flamand 2015 et troisième dauphine de Miss Turquie 2014, est de nationalité belge. Elle a des origines turques.

Notes sur le classement des pays 
  victoire de l'Inde grâce au sacre d'Asha Bhat.
 La Pologne est classée pour la  année consécutive.
 La Biélorussie et le Porto Rico sont classés pour la  année consécutive. 
 Le Canada, les Philippines et la Thaïlande sont classés pour la  année consécutive.  
 L'Australie, la Birmanie et le Gabon sont classés pour la  année consécutive. 
 C'est  fois que la Thaïlande voit sa Miss devenir  dauphine depuis Miss Supranational 2012.
 Le retour de la République tchèque et l'Espagne depuis leur dernier classement à Miss Supranational 2012.
 Le retour de la Colombie et des États-Unis, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2011.
 Le retour de la Roumanie, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2010.
 L'Argentine, le Chili, la Suisse, la Suède et la Trinité-et-Tobago réalisent leur premier classement.

Représentations des candidates aux concours internationaux 
  - Ekaterina Sarafanova, Miss Dworp 2010, n'est pas arrivée à atteindre la demi-finale de Miss International 2013.
  - Stephanie Cabral, Miss Supranational Cap-Vert 2014, a terminé  dauphine au concours Miss CPLP 2014 (Miss Comunidade Dos Países De Língua Portuguesa 2014).
  - Marlyn Mora Jiménez, Miss Supranational Colombie 2014, a été élue Miss Tourisme Planète 2015.
  - Martha María Romero Camposano, candidate de Miss Équateur 2014, a été couronnée Miss Model Intercontinental 2012. Elle a également participé à Reine internationale du café 2014.
  - Maggaly Nguema, Miss Gabon 2014 et deuxième dauphine de Miss Supranational, a participé à Miss International 2014 et Miss Univers 2014. Elle n'est pas classée.
  - Pebbles Jimsdotter, finaliste de Miss Monde Suède 2014, a participé à Miss Exclusive du monde 2014. Elle n'est pas classée.
  - Patricia Geagea, a représenté le Liban au concours Miss Terre 2012 mais ne décroche aucune place. Elle a représenté aussi la Suède à Miss Lebanon Emigrant 2012 et remporte le titre de Miss Lebanon Emigrant.
  - Cherlyn van Dalm, finaliste du concours Reine du Benelux 2011 et finaliste de Miss Asie Benelux 2012, a été demi-finaliste au concours Miss Multivers 2013 où le prix de Miss Charmante et a participé à Miss Yacht 2013 mais ne finit pas parmi les demi-finalistes.
  - Yvethe Santiago, Miss Bicolandia 2012 et Miss Supranational Philippines 2014, a participé à World Miss University 2009 où elle remporte le prix du meilleur costume national. 
  - Katarzyna Krzeszowska, Miss Pologne 2012 et quatrième dauphine de Miss Supranational, n'a pas atteint la demi-finale de Miss Monde 2013. Elle se place dans le top 20 à Miss International 2015.
  - Ana Bomfim, première dauphine de Miss République portugaise 2013 et première dauphine de Miss Univers Portugal 2014, a participé à Miss International 2013 et Miss Tourism Queen International 2013. Elle n'est pas classée.
  - Parapadsorn Disdamrong, Miss Grand Thailand 2014 et première dauphine de Miss Supranational, a atteint le top 10 au concours Miss Grand International 2014.
  - Viktoriya Nimets (Вікторія Німець), Miss Supranational Ukraine 2014, a participé à Miss Globe 2013. Elle n'est pas classée.

Liens externes 
 Miss Supranational 2009-2014

2014 en Pologne
2014
Décembre 2014